Сергушев — фамилия; имеет женскую форму Сергушева.
 Сергушев, Василий Семёнович (1918—1975) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Сергушев, Михаил Сергеевич (настоящая имя Маркел Прокопьевич Аксенов; 1886—1930) — участник революционного движения в России.